Il doppio del torneo di tennis Montauban Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Fred Hemmes e Rogier Wassen che hanno battuto in finale Juan-Pablo Guzman e Ignacio Hirigoyen 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Fred Hemmes /  Rogier Wassen (Campioni)
 Juan-Pablo Guzman /  Ignacio Hirigoyen (finale)

 Thierry Ascione /  Julien Varlet (semifinali)
 Pedro Braga /  Nicolás Todero (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 2003